Les Âmes sœurs est le second tome de la série de Louise Gauthier, Le Schisme des mages. Écrit en 2008 et 2009, il a été publié au printemps 2010.

Roman québécois
Roman canadien paru en 2010
Roman de fantasy canadien
2010 en fantasy